Hepatitis C virus  – virus dell'epatite virale C
 Hypersonic Cruise Vehicle  – progetto della Defense Advanced Research Projects Agency